Bahnhof Villingen bezeichnet:
 Bahnhof Villingen (Schwarzwald), einen Bahnhof in Villingen-Schwenningen
 Bahnhof Villingen (Oberhessen), einen ehemaligen Bahnhof in Hungen, Stadtteil Villingen